Þorsteinn Sæmundsson (deutsche Transkription Thorsteinn Saemundsson) ist der Name folgender Personen:

* Þorsteinn Sæmundsson (Astronom) (* 1935), isländischer Astronom
 Þorsteinn Sæmundsson (Politiker) (* 1953), isländischer Politiker (Zentrumspartei)